

Добринка — село, гміна Піщаць, Більський повіт, Люблінське воєводство

Добринка — село, Александровський район, Оренбурзька область
 Добринка — присілок, Мучкапський район, Тамбовська область

Див. також 
 Мала Добринка